Dit is een lijst van planetoïden 11001-11100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 02 mei 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (11001) Andrewulff || 1979 MF || 16 juni 1979 || H.-E. Schuster
|-
| (11002) Richardlis || 1979 MD1|| 24 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (11003) Andronov || 1979 TT2|| 14 oktober 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (11004) Stenmark || 1980 FJ1|| 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (11005) Waldtrudering || 1980 PP1|| 6 augustus 1980 || R. M. West
|-
| (11006) Gilson || 1980 TZ3|| 9 oktober 1980 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (11007) Granahan || 1980 VA3|| 1 november 1980 || S. J. Bus
|-
| (11008) Ernst || 1981 EO7|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11009) Sigridclose || 1981 ET10|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11010) Artemieva || 1981 ET24|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11011) KIAM || 1981 UK11|| 22 oktober 1981 || N. S. Chernykh
|-
| (11012) Henning || 1982 JH2|| 15 mei 1982 || Palomar
|-
| (11013) Kullander || 1982 QP1|| 16 augustus 1982 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (11014) Svätopluk || 1982 QY1|| 23 augustus 1982 || M. Antal
|-
| (11015) Romanenko || 1982 SJ7|| 17 september 1982 || N. S. Chernykh
|-
| (11016) Borisov || 1982 SG12|| 16 september 1982 || L. I. Chernykh
|-
| (11017) Billputnam || 1983 BD || 16 januari 1983 || E. Bowell
|-
| (11018) - || 1983 CZ2|| 15 februari 1983 || N. G. Thomas
|-
| (11019) Hansrott || 1984 HR || 25 april 1984 || A. Mrkos
|-
| (11020) Orwell || 1984 OG || 31 juli 1984 || A. Mrkos
|-
| (11021) Foderà || 1986 AT2|| 12 januari 1986 || E. Bowell
|-
| (11022) Serio || 1986 EJ1|| 5 maart 1986 || E. Bowell
|-
| (11023) - || 1986 QZ || 26 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (11024) - || 1986 QC1|| 26 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (11025) - || 1986 QJ1|| 27 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (11026) Greatbotkin || 1986 RE1|| 2 september 1986 || A. Mrkos
|-
| (11027) Astafʹev || 1986 RX5|| 7 september 1986 || L. I. Chernykh
|-
| (11028) - || 1987 UW || 18 oktober 1987 || J. Mueller
|-
| (11029) - || 1988 GZ || 9 april 1988 || P. Jensen
|-
| (11030) - || 1988 PK || 13 augustus 1988 || R. H. McNaught
|-
| (11031) - || 1988 RC5|| 2 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (11032) - || 1988 RE5|| 2 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (11033) Mazanek || 1988 SH3|| 16 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (11034) - || 1988 TG || 9 oktober 1988 || Y. Oshima
|-
| (11035) - || 1988 VQ3|| 12 november 1988 || Y. Oshima
|-
| (11036) - || 1989 AW5|| 4 januari 1989 || R. H. McNaught
|-
| (11037) Distler || 1989 CD6|| 2 februari 1989 || F. Börngen
|-
| (11038) - || 1989 EE1|| 8 maart 1989 || M. Arai, H. Mori
|-
| (11039) Raynal || 1989 GH2|| 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (11040) Wundt || 1989 RG1|| 3 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (11041) Fechner || 1989 SH2|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (11042) Ernstweber || 1989 VD1|| 3 november 1989 || E. W. Elst
|-
| (11043) Pepping || 1989 YX6|| 25 december 1989 || F. Börngen
|-
| (11044) - || 1990 DV || 28 februari 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11045) - || 1990 HH1|| 26 april 1990 || E. F. Helin
|-
| (11046) - || 1990 OE4|| 30 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (11047) - || 1990 QL1|| 22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (11048) - || 1990 QZ5|| 29 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (11049) - || 1990 RK2|| 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (11050) Messiaen || 1990 TE7|| 13 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (11051) Racine || 1990 VH12|| 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (11052) - || 1990 WM || 20 november 1990 || R. H. McNaught
|-
| (11053) - || 1991 CQ6|| 3 februari 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11054) - || 1991 FA || 17 maart 1991 || Spacewatch
|-
| (11055) Honduras || 1991 GT2|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (11056) Volland || 1991 LE2|| 6 juni 1991 || E. W. Elst
|-
| (11057) - || 1991 NL || 8 juli 1991 || E. F. Helin
|-
| (11058) - || 1991 PN10|| 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (11059) Nulliusinverba || 1991 RS || 4 september 1991 || E. F. Helin
|-
| (11060) - || 1991 RA13|| 10 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (11061) Lagerlöf || 1991 RS40|| 10 september 1991 || F. Börngen
|-
| (11062) - || 1991 SN || 30 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (11063) Poynting || 1991 VC6|| 2 november 1991 || E. W. Elst
|-
| (11064) Dogen || 1991 WB || 30 november 1991 || M. Mukai, M. Takeishi
|-
| (11065) - || 1991 XE2|| 1 december 1991 || H. E. Holt
|-
| (11066) Sigurd || 1992 CC1|| 9 februari 1992 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (11067) Greenancy || 1992 DC3|| 25 februari 1992 || Spacewatch
|-
| (11068) - || 1992 EA || 2 maart 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11069) Bellqvist || 1992 EV4|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (11070) - || 1992 EV9|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (11071) - || 1992 EU14|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (11072) Hiraoka || 1992 GP || 3 april 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (11073) Cavell || 1992 RA4|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (11074) Kuniwake || 1992 SC1|| 23 september 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (11075) Dönhoff || 1992 SP26|| 23 september 1992 || F. Börngen
|-
| (11076) - || 1992 UR || 21 oktober 1992 || S. Otomo
|-
| (11077) - || 1992 WB2|| 18 november 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11078) - || 1992 WH2|| 18 november 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11079) Mitsunori || 1993 AJ || 13 januari 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (11080) - || 1993 FO || 23 maart 1993 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (11081) Persäve || 1993 FA13|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (11082) Spilliaert || 1993 JW || 14 mei 1993 || E. W. Elst
|-
| (11083) Caracas || 1993 RZ6|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (11084) Giò || 1993 SG3|| 19 september 1993 || Farra d'Isonzo
|-
| (11085) Isala || 1993 SS6|| 17 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (11086) Nagatayuji || 1993 TC1|| 11 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (11087) Yamasakimakoto || 1993 TK1|| 15 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (11088) - || 1993 UN || 19 oktober 1993 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (11089) - || 1994 CS8|| 8 februari 1994 || O. A. Naranjo
|-
| (11090) Popelin || 1994 CT12|| 7 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (11091) Thelonious || 1994 DP || 16 februari 1994 || Spacewatch
|-
| (11092) Iwakisan || 1994 ED || 4 maart 1994 || T. Kobayashi
|-
| (11093) - || 1994 HD || 17 april 1994 || R. H. McNaught
|-
| (11094) Cuba || 1994 PG17|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (11095) Havana || 1994 PJ22|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (11096) - || 1994 RU1|| 1 september 1994 || E. F. Helin
|-
| (11097) - || 1994 UD1|| 31 oktober 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (11098) Ginsberg || 1995 GC2|| 2 april 1995 || Spacewatch
|-
| (11099) Sonodamasaki || 1995 HL || 20 april 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (11100) Lai || 1995 KC || 22 mei 1995 || Osservatorio San Vittore|}

Planetoïdenlijsten